To Whom It May Concern kan vara:

To Whom It May Concern (album av Nat King Cole) – ett album av Nat King Cole från 1959.
To Whom It May Concern (album av The Bee Gees) – ett album av Bee Gees, släppt 1972
To Whom It May Concern... – ett album av Freestyle Fellowship, släppt 1991.
To Whom It May Concern (album av Lisa Marie Presley) – ett album Lisa Marie Presley, släppt 2003.
 To Whom It May Concern (skådespel) – ett skådespel av Carol Hall från 1970-talet